Azijska prvenstva u rukometu za muškarce se održavaju od 1977. godine.

Rezultati

Izvori 

Kontinentalna rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Azijska prvenstva